

Geografia
Hiller – centro abitato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America

Persone
Arthur Hiller (1881-1941) – calciatore tedesco
Arthur Hiller (1923-2016) – regista canadese naturalizzato statunitense
Ferdinand Hiller (1811-1885) – compositore, direttore d'orchestra e critico musicale tedesco
Friedrich Hiller (1926-2019) – archeologo tedesco
István Hiller (1964) – politico ungherese
Johann Adam Hiller (1728-1804) – compositore tedesco
Johann von Hiller (1754-1819) – generale austriaco
Jonas Hiller (1982) – hockeista su ghiaccio svizzero
Kurt Hiller (1885-1972) – scrittore, giornalista e pacifista tedesco
Marius Hiller (1892-1964) – calciatore tedesco
Wendy Hiller, propr. Dame Wendy Margaret Hiller (1912-2003) – attrice britannica

Altro
Hiller Aircraft Company – azienda aeronautica statunitense
Hiller Aviation Museum – museo statunitense dedicato alla storia delle aeromobili